Santoantoniensi – abitanti di Santo Antônio das Missões
Santoantoniensi – abitanti di Santo Antônio de Goiás
Santoantoniensi – abitanti di Santo Antônio de Jesus
Santoantoniensi – abitanti di Santo Antônio do Caiuá
Santoantoniensi – abitanti di Santo Antônio do Jacinto
Santoantoniensi – abitanti di Santo Antônio do Leverger
Santoantoniensi – abitanti di Santo Antônio do Monte
Santoantoniensi – abitanti di Santo Antônio do Paraíso
Santoantoniensi – abitanti di Santo Antônio do Planalto
Santoantoniensi – abitanti di Santo Antônio do Rio Abaixo
Santoantoniensi – abitanti di Santo Antônio do Sudoeste
Santoantoniensi – abitanti di Santo Antônio